Боло́то:

 Болото — избыточно увлажнённый участок суши.

В искусстве 
 «Болото» — картина Якоба ван Рейсдаля (1665—1669).
 «Болото» — рассказ Александра Куприна (1902).
 «Болото», или «Трясина» () — фильм-фантасмагория Кима Нгуена (Канада, 2002).
 Болото () — фильм ужасов Джима Гиллеспи (США, 2005).
 «Болото» () — четвёртый эпизод второго сезона мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Топоним 
Населённые пункты
 Болото — деревня в муниципальном образовании «Емецкое» Холмогорского района Архангельской области.
 Болото — деревня в муниципальном образовании «Хаврогорское» Холмогорского района Архангельской области, возле деревни Макары.
 Болото — деревня в муниципальном образовании «Хаврогорское» Холмогорского района Архангельской области, возле деревни Заполье.
 Болото — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Болото — село в Горшеченском районе Курской области.
 Болото — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Болото — село в Лужском районе Ленинградской области.
 Болото — историческая местность в Москве.
 Болото — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Болото — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Болото — исторический район в Томске.
 Болото — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Болото — село в Белёвском районе Тульской области.
 Болото — деревня в Суворовском районе Тульской области.
Реки
 Болото (приток Рессеты) — река в Ульяновском районе Калужской области.

Фамилия 
 Болото, Пётр Осипович (1909—1966) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 «Болото» — ироническое название, данное современниками группе депутатов французского Конвента.
 Болота (значения)
 Торфоболото (значения)